Советская может означать:

 Советская — советская антарктическая станция.
 Советская — подлёдное озеро в Антарктиде.
 Советская — гора, наивысшая точка острова Врангеля.
 Советская — название станций метро.
 Советская — название улиц в городах бывшего СССР.
 Советская площадь

Топоним 
Азербайджан
 Советская — неофициальное название исторического жилого квартала в Баку.

Белоруссия
 Советская — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Советская — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Советская — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Советская — деревня в Белыничском районе Могилёвской области, упразднена в 2015 г.

Россия
 Советская — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Советская — станица в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Советская — деревня в Щучанском районе Курганской области.
 Советская — станица в Советском районе Ростовской области.
 Советская — станица в Кировском районе Ставропольского края.

Гостиницы 
 Советская — гостиница в Москве в здании бывшего ресторана «Яр».
 Советская — прежнее название гостиницы «Азимут» в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Антисоветская (ресторан)
 Советская Гавань (значения)
 Советская Крестьянка
 Советская Речка
 Советская Хакасия

 Советский
 Советское